Nuance (francouzsky jemný rozdíl) může být:
Nuance Communications – počítačová firma
Nuance (skupina) – americká danceová skupina
Nuance (NUcleus and ActiN Connecting Element) – transmembránový protein
NUANCE – česká oděvní firma